Птицехво́стые, также орниту́ры, орниту́рные , — клада авиал (птиц в широком смысле), включающая ближайшего общего предка ихтиорнисов, гесперорнисов и веерохвостых птиц, а также всех их потомков. В разных системах классификации рассматриваются как безранговая клада, подкласс или когорта.

История изучения 
Подкласс птицехвостых ввёл в систематику Эрнст Геккель в 1866 году и включил туда всех «настоящих птиц» с «характерной хвостовой морфологией, присущей всем сохранившимся птицам». Это отличает группу от археоптерикса, которого Геккель поместил в другую созданную им группу Sauriurae. Говоря проще, хвосты современных птиц состоят из особой кости — пигостиля, образованной несколькими слитыми позвонками, в то время как археоптерикс сохранил длинный хвост, характерный для  динозавров-теропод.

Американский палеонтолог  преобразовал группу птицехвостых в кладу, дав ей новое определение: «современные птицы, а также все прочие таксоны, такие как ихтиорнисы и гесперорнисы, которые ближе к современным птицам, чем к археоптериксу». Позднее Ж. Готье и  уточнили определение птицехвостых как основанную на апоморфиях кладу, включив в её состав первого пан-авиала с «птичьим хвостом», гомологичным таковому у андского кондора (Vultur gryphus) и всех его потомков. Они определили «хвост птицы» как хвост, который короче бедра, с пигостилем, представляющим собой элемент скелета в форме плуга, слитый у взрослых особей из менее 6 хвостовых позвонков, и короче свободной части хвоста, которая сама состоит из менее 8 хвостовых позвонков. В состав клады птицехвостых учёные включили птиц (Aves), которых они назвали кроновой группой современных птиц, а также ихтиорнисов, гесперорнисов и Apsaravis.

Название Neornithes в качестве замены кладе Ornithurae предложил Ганс Фридрих Гадов в 1892 и 1893 годах. Готье и де Кайроз считают Neornithes младшим синонимом Ornithurae, хотя многие учёные используют название Neornithes для обозначения гораздо более ограничительной кроновой группы, состоящей только из ближайшего общего предка современных птиц и всех его потомков (группы, для которой Готье использует название Aves). Альтернативное толкование для группы Ornithurae заключается в использовании для обозначения более узкой кластерной клады, ограниченной гесперорнисом и современными птицами.

Кладограмма (Wang et al., 2016):

Классификация 
Приведённая ниже упрощённая кладограмма отражает результат филогенетического анализа, выполненного в 2014 году Майклом Ли и его коллегами, расширенного по данным более раннего исследования 2012 года, выполненного О’Коннор и Чжоу. Названия клад соответствуют их определениям.

По данным сайта Paleobiology Database, кроме отряда гесперорнисообразных и подкласса веерохвостых птиц (Neornithes), на сентябрь 2018 года в кладу Ornithurae включают несколько вымерших родов:

Роды incertae sedis

 
 
 
 
 
  [syn. ]
 
 
 
 
 
 
 
 

Клада Carinatae
 Подотряд Tubinares
  [syn. , ]

Примечания